West Coast peut désigner :

Géographie 
 West Coast, région de Nouvelle-Zélande située sur l'île du Sud
 West Coast, une subdivision (commune) du Cameroun
 West Coast, désignant en anglais la Côte Ouest des États-Unis
 District de West Coast en Afrique du Sud

Culture

Musique 
 Jazz West Coast, jazz pratiqué en Californie par les musiciens, en majorité blancs, de cette région des États-Unis dans les années 1950, plus précisément entre 1952 et 1958
 Rap West Coast, style de rap
 West Coast, chanson de Lana Del Rey sortie en 2014.
 West Coast Swing, danse en couple inspirée du swing (lindy-hop) pratiquée sur des musiques actuelles (R&B, pop, techno, house, disco, funk)

Cinéma 
 West Coast, film de Benjamin Weill sorti en 2016

Divers 
 West Coast Main Line, une des plus importantes artères ferroviaires du Royaume-Uni

Homonymie